Saaz steht für:

 deutscher Name der Stadt Žatec im Okres Louny, Tschechien
 Bezirk Saaz
 Gerichtsbezirk Saaz
 Landkreis Saaz
 Saaz (Gemeinde Paldau), Ortschaft und Katastralgemeinde in der Gemeinde Paldau, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Saaz (Film), indischer Film aus dem Jahr 1996

Siehe auch:
 SAZ

cs:Saaz